Sant'Amato di Remiremont († 628), abate dell'omonima abbazia, celebrato il 13 settembre;
 Sant'Amato di Sion († 690), vescovo di Sion, celebrato il 13 settembre; 
 Sant'Amato di Nusco († 1093), nato Amato Landone, primo vescovo di Nusco, celebrato il 30 settembre.
 sant'Amato Ronconi, († 1300 circa), terziario francescano, celebrato l'8 maggio.